Micracanthia är ett släkte av insekter. Micracanthia ingår i familjen strandskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Strandskinnbaggar
Micracanthia